34 км — остановочный пункт Северной железной дороги на линии Исакогорка — Северодвинск (Северодвинское направление), входящий в состав муниципального образования «Северодвинск» Архангельской области.

Расположение 
Платформа расположена в 34 километрах от станции Исакогорка и примерно в 14,5 километрах от вокзала Северодвинска. Формально сама платформа входит в состав городского округа «Северодвинск». Возле платформы находится одноимённый разъезд, состоящее из нескольких домов и относящееся к Приморскому району Архангельской области. Вероятно, находящиеся там дома используются как дачи, а не место постоянного жительства. Напротив разъезда в 350 метрах от платформы находится озеро Малое Клетное, а к югу от платформы через полкилометра — озеро Большой Клетное. 

Железная дорога является единственным транспортом, соединяющим города (Северодвинск, Архангельск) с жилыми домами на разъезде.

Пригородное сообщение 
Через платформу осуществляется пригородное сообщение, ежедневно останавливаются поезда маршрутов «Нёнокса — Архангельск», «Северодвинск — Архангельск-город» и обратных маршрутов. Стоимость проезда на поезде РА3 от станции «Северодвинск» составляет 26 руб.

Примечания 

Станции Архангельского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Архангельской области
Муниципальное образование «Северодвинск»